Oudin ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Oudin (1595–1653), französischer Übersetzer, Romanist, Italianist, Hispanist, Grammatiker und Lexikograf
 Casimir Oudin (1638–1717), französischer Bibliograph und Kirchenschriftsteller
 César Oudin (um 1560–1625), spanischer Übersetzer und Hofdolmetscher
 Jacques Oudin (1908–1985), französischer Immunologe
 Jean-Pierre Oudin, französischer Motorradrennfahrer
 Paul Marie Oudin (1851–1923), französischer Arzt und Erfinder
 Melanie Oudin (* 1991), US-amerikanische Tennisspielerin
 Rémi Oudin (* 1996), französischer Fußballspieler